

Певілльєн — місто, штат Нью-Йорк
 Певілльєн — переписна місцевість, штат Нью-Йорк

Див. також 
 Павільйон (значення)